Тушь — краска (чернила), приготовляемые из сажи.

 Тушь для ресниц — декоративная косметика, предназначенная для подчёркивания, выделения и изменения естественного цвета ресниц.
 Китайская тушь — краска для каллиграфии и рисования, одна из четырех драгоценностей рабочего кабинета. Имеет множество отличий от туши, производимой на Западе.
 Туш — короткое бравурное инструментальное произведение, исполняемое чаще всего духовым оркестром в качестве приветствия или вступления на торжественных церемониях.

См. также 
 Туше (значения)
 Туша (значения)
 Тушканчик
 Чернила (значения)
 Гуашь
 Акварель